Рябоконь — фамилия. Известные носители:
 
 
 
 Рябоконь, Виктор Александрович (1895—1938) — футбольный судья